Cerro San Francisco puede referirse a:

 Cerro San Francisco: ubicado en la Región Metropolitana de Santiago, Chile;
 Cerro San Francisco: ubicado en el Estado de Cojedes, Venezuela.